Shinichi Shinohara, né le , est un judoka japonais. S'illustrant dans la catégorie reine des poids lourds (+ puis +), il était l'adversaire de David Douillet qui l'a notamment battu en finale des Jeux olympiques 2000 de Sydney.

Palmarès

Jeux olympiques 
  Médaille d'argent en + aux Jeux olympiques de 2000 à Sydney .

Championnats du monde de judo 
  Médaille de bronze en toutes catégories aux Championnats du monde de judo 1995 de Chiba ().
  Médaille d'argent en + aux Championnats du monde de judo 1997 de Paris ().
  Médaille d'or en toutes catégories aux Championnats du monde de judo 1999 de Birmingham ().
  Médaille d'or + aux Championnats du monde de judo 1999 de Birmingham ().
  Médaille de bronze en + aux Championnats du monde de judo 2001 de Munich ().

Autres 
 2 victoires au Tournoi de Paris.

Notes et références

Liens externes 

Judoka japonais
Judoka aux Jeux olympiques d'été de 2000
Médaillé d'argent olympique japonais
Champion du monde de judo
Naissance en janvier 1973